Canada Hill steht für:

 Canada Hill (Belize), Ort in Belize

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Canada Hill (Kalifornien)	
 Canada Hill (Cumberland County, Maine)	
 Canada Hill (Oxford County, Maine)	
 Canada Hill (Massachusetts)	
 Canada Hill (Cattaraugus County, New York)	
 Canada Hill (Putnam County, New York)	
 Canada Hill (Saratoga County, New York)